

Astronomia
 4217 Engelhardt – asteroide della fascia principale

Persone
 Engelhardt – famiglia nobile baroniale russa/tedesca
 Aleksandra von Engelhardt – nobildonna russa
 Conrad Engelhardt – ammiraglio tedesco
 Dieter Engelhardt – calciatore tedesco orientale
 Ekaterina von Engelhardt – nobildonna russa
 Frederick Engelhardt – triplista e lunghista statunitense
 Henri Engelhardt Steinweg – pianista, imprenditore e costruttore di pianoforti tedesco
 Hugo Tristram Engelhardt – filosofo, biologo e medico statunitense
 Marco Engelhardt – ex calciatore tedesco
 Tatiana Engelhardt – nobildonna russa
 Varvara von Engelhardt – nobildonna russa
 Vasilij Pavlovič Engelhardt – astronomo russo